Beigang ist der Familienname folgender Personen:
Martell Beigang (* 1967), deutscher Schlagzeuger;
Nico Beigang (* 1982), deutscher Fußballspieler.

Beigang steht außerdem für:
Beigang (Yunlin) (北港鎮), Gemeinde im Landkreis Yunlin, Taiwan;
 den Fluss Beigang im Landkreis Yunlin, Taiwan;
Beigang (Tongcheng) (北港镇), Großgemeinde im Kreis Tongcheng in der chinesischen Provinz Hubei;
Beigang (Zhuaji) (北岗队), Produktionsgruppe in der Großgemeinde Zhuaji des Kreises Fuyuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang.

siehe auch
Internationales Musikfestival Beigang